Patricia Gunawan – modella, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica indonesiana
 Rudy Gunawan – ex giocatore di badminton indonesiano
 Tony Gunawan – ex giocatore di badminton indonesiano naturalizzato statunitense